Végh Tibor (1956) labdarúgó, edző
 Végh Tibor (1956) politikus, gazdasági vezető, fotográfus
 Végh Tibor (1957) cselgáncsozó, edző
 Végh Tibor (1981) színész